Štět může být:

 Štět (botanika) – velmi úzký a dlouhý orgán mechorostů (součást sporofytu), na jehož konci vyrůstá tobolka,
 Štět (materiál) – silniční podklad z velkých kamenů a drti,
 Štět (zoologie) – přívěsek abdominálních článků některých skupin Entognatha (skrytočelistní) a Insecta (hmyz); přívěskovitý orgán (např. vážek, škvorů, jepic, pošvatek) ve tvaru štětiny (cerky); některé larvy nemají na zadečku končetiny, pouze koncové štěty na posledním zadečkovém článku (urogomphy).